Il termine Magisterium può riferirsi a:

 Magisterium (trilogia)  – trilogia dei romanzi intitolati Queste oscure materie
 Magistratura (storia romana)  – termine in uso nella civiltà romana per indicare le cariche pubbliche
 Magistero della Chiesa cattolica  – termine diffuso dalla Chiesa cattolica per indicare gli insegnamenti attraverso il deposito della fede